Zoo steht für:
 Zoo, Kurzform für zoologischer Garten und bezeichnet eine große, meist parkartige Anlage zur Haltung und öffentlichen Zurschaustellung verschiedener Tierarten
 Zoo (Band), französische Progressive-Rock-Band
 Zoo (Dateiformat), ein Dateiformat für komprimierte Datenarchivierung
 Zoo (Film), dokumentarischer Spielfilm aus dem Jahr 2007
 Zoo (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Zoo Tübingen, Tübinger Kultur-Club
 Vorsilbe mit der Bedeutung Lebewesen, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern

 im Volksmund so genannter Stadtteil in Düsseldorf, siehe Düsseldorf-Düsseltal
 Zoo (Hannover), Stadtteil von Hannover im Stadtbezirk Mitte
 Zoo (Wuppertal), Quartier in Wuppertal

 Bahnhof Berlin Zoologischer Garten, Bahnhof in Berlin
 Bahnhof Wuppertal Zoologischer Garten (örtlich auch als Bahnhof Zoo bezeichnet), ein Haltepunkt an der Bahnstrecke Düsseldorf–Elberfeld in Wuppertal
 Bahnhof der Dresdner Parkeisenbahn, siehe Dresdner Parkeisenbahn#Bahnhöfe
 Haltepunkt Düsseldorf Zoo, S-Bahnhaltepunkt in Düsseldorf
 U-Bahnhof Zoo, U-Bahnhof in Frankfurt am Main

zoo steht für:
 Asunción Mixtepec Zapotec (North Central Zimatlan Zapotec; ISO-639-3-Code), aussterbende zapotekische Sprache im Westen von Oaxaca, Mexiko

.zoo steht für:
 Dateinamenserweiterung für Dateien im Dateiformat Zoo (Dateiformat)

ZOO steht für:
 Magische Zahl für das Dateiformat Zoo (Dateiformat)

Siehe auch:
 Tiergarten